Schück är ett efternamn som burits av bland andra:

 Adolf Schück, svensk historiker och biblioteksman
 Henrik Schück, svensk litteraturhistoriker och professor
 Herman Schück, svensk historiker och professor
 Heymann Schück, tysk-svensk affärsman
 Holger Schück, tysk journalist och författare
 Johan Schück, svensk journalist och politiker
 Martin Schück, svensk skolman och författare

Efternamn